Олдрич може да се отнася за:
 Дъг Олдрич (р. 1964), американски музикант
 Пелам Олдрич (1844-1930), английски изследовател
 Робърт Олдрич (1918-1983), американски режисьор